Knußmann ist der Familienname von:
 Rainer Knußmann (1936–2017), deutscher Anthropologe
 Wolfgang Knußmann (1766–1840), deutscher Kunsttischler und Möbelfabrikant